Елюзань — река в России, протекает по Пензенской области. Устье реки находится в 8,6 км по левому берегу реки Кадада. Длина реки составляет 20 км. Площадь водосборного бассейна — 88,6 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от истока до Сурского гидроузла, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010500112110000035437.

Примечания 

Реки Пензенской области